Куп победника купова 1976/1977. је било седамнаесто издање клупског фудбалског такмичења које је организовала УЕФА.

Такмичење је трајало од септембра 1976. до 11. маја 1977. године. Хамбургер је у финалу био успешнији од Андерлехта и освојио први трофеј Купа победника купова. Финална утакмица одиграна је на Олимпијском стадиону у Амстердаму. Најбољи стрелац такмичења био је нападач Левског Кирил Миланов са 13 постигнутих голова.

Резултати

Прелиминарна рунда

Први круг

Други круг

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Референце

Спољашње везе 
 1976/77 такмичење на УЕФА сајту
 Резултати на Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Куп победника купова 1976/77–резултати, протоколи
 Куп победника купова

Куп победника купова у фудбалу
Сезона 1976/77. у УЕФА такмичењима